Noel, férfikeresztnév
helyek
Noel, város Missouri államban (USA)
Noel, település Új-Skócia államban (Kanada)
egyéb
1563 Noël, aszteroida